Orlątko  (L'Aiglon) – przydomek Napoleona II
 Orlątko (L'Aiglon) – sztuka Edmonda Rostanda z  1900
 Orlątko – rocznik szkolny Gimnazjum Żeńskiego Janiny Steinbokówny we Włocławku